Clarksville este un nume propriu din arealul limbii engleze, care se poate referi la următoarele localități și denumiri geografice.

Clarksville, provincia .

Oceania 

 Clarksville, Noua Zeelandă

Statele Unite ale Americii 

 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, din comitatul Clark, statul ,
 Clarksville, comitatul Hamilton, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Districtul Clarksville, Merrick, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, Merrick, statul ,
 Clarksville, comitatul Mercer, statul ,
 Clarksville, comitatul Albany, statul ,
 Clarksville, comitatul Allegany, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul , cea mai mare localitate din  cu acest nume,
 Clarksville, statul ,
 Clarksville, statul ,

Alte utilizări 

 Clarksville metropolitan area, sau Clarksville Metropolitan Statistical Area (conform definiției date de United States Census Bureau) este o zonă metropolitană, acoperind patru comitate, două (Montgomery și Stewart) din  și celelalte două (Christian și Trigg) din Kentucky, grupate în jurul orașului Clarksville din statul Tennessee.
 "Last Train to Clarksville" (''Ultimul tren spre Carksville""), cântec al formației The Monkees.

A se vedea și  

 Clarkesville, statul ,
 Clarksville Historic District -- Districtul istoric Clarksville
 Clarkville (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii